Dit is een lijst met steden en plaatsen in Oostenrijk met meer dan 10.000 inwoners. Hoofdsteden zijn dikgedrukt.

Lijst met UN/LOCODE

Externe links
 Kaart met steden van Oostenrijk
 Database met bewoonde plaatsen in Oostenrijk 

 Lijst
Oostenrijk
Steden